Balogh Bálint (17. század –1690) jezsuita szerzetes
 Balogh Bálint (1880–1940) magyar királyi kormányfőtanácsos, a hajdúdorogi székeskáptalan kanonokja
 Balogh Bálint (1885–1945) méhész, újságíró, lapszerkesztő
 Balogh Bálint (1924) borász